Mangge kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Mangge, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Mangge, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar